Omar ist ein aus dem Arabischen stammender Name, siehe Umar – dort auch zu Namensträgern

Omar heißen folgende geographische Objekte:
 Omar (Sulu), Gemeinde auf den Philippinen
 Omar (Delaware), Ort in den Vereinigten Staaten
 Omar (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Omar (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Omar (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Omar (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Omar, Weiteres:
 Omar (Film), palästinensisches Filmdrama von Hany Abu-Assad
 Omar – Ein Justizskandal, französisches Filmdrama von Roschdy Zem
 Omarolluk, eine Sorte von Findlingen in den USA

Siehe auch:
 Omar und Omar